Джон Эндруз Уолтон (; 21 марта 1928 — 17 июля 1979), также известный как Джонни Уолтон () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера 
Уроженец , Ланкашир, Уолтон начал спортивную карьеру в любительском футболе, выступая за клуб «Солташ», а также сыграв 18 матчей за любительскую сборную Англии. В мае 1949 года стал игроком клуба «Бери», подписав свой первый профессиональный контракт. Проведя в команде два сезона (26 матчей, 4 гола), в июле 1951 года перешёл в «Манчестер Юнайтед».

29 сентября 1951 года дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Престон Норт Энд». 6 октября 1951 года провёл свой второй матч за «Юнайтед»: это была игра против «Дерби Каунти». Больше в основном составе Манчестер Юнайтед не появлялся, и в июле 1952 года вернулся в «Бери», где провёл ещё два сезона (31 матч, 2 гола).

В феврале 1954 года перешёл в «Бернли», сыграв за команду 18 матчей и забив 2 мяча. В октябре 1956 года стал игроком «Ковентри Сити» (14 матчей). В сезоне 1958/59 играл за «Кеттеринг Таун» в Южной лиге.

В сезоне 1959/60 выступал за «Честер», сыграв 1 матч в Четвёртом дивизионе.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Честер Сити»
Игроки ФК «Кеттеринг Таун»